L'arrondissement de Trèves-Sarrebourg est un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) de Rhénanie-Palatinat (Allemagne). Son chef-lieu est Trèves.

Communes fusionnées 
L'arrondissement est divisé en six communes fusionnées. La liste contient les armoiries, les noms, les superficies, à titre d'exemple les chiffres de la population pour 1950 ainsi que les chiffres de la population actuelle des communes fusionnées :

Communes et villes 
Quatre villes et 100 communes composent le district dans le sud-ouest de l'Allemagne. La liste contient les armoiries, les noms, les superficies, à titre d'exemple les chiffres de la population pour 1950 ainsi que les chiffres de la population actuelle :

Références 

Trèves-Sarrebourg